Diese Liste führt alle Bürgermeister der Stadt San José im US-Bundesstaat Kalifornien seit deren Gründung im Jahr 1850 auf.

San Jose
!
Burgermeister San Jose